International Lawn Tennis Challenge 1924 je bil devetnajsti turnir International Lawn Tennis Challenge, kasneje znan kot Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Finale

Evropski del

Finale

Mednarodni del

Challenge

1924 v športu
1924